JT steht als Abkürzung für:

 Japan Tobacco, japanische Unternehmensgruppe
 JT (Grafikformat), offenes 3D-Datenformat
 Lion Air, indonesische Fluggesellschaft (IATA-Code)

JT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Fagernes

Siehe auch:
 J&T Banka

Abkürzung